A 30. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát (1999) Olaszországban, Padovában rendezték meg. Hatvankét ország 300 versenyzője vett részt rajta.
A magyar csapat egy I. díjat (aranyérmet), három II. díjat (ezüstérmet) és egy III. díjat (bronzérmet) szerzett, ezzel 10. lett az országok közötti pontversenyben.

Országok eredményei pont szerint

A csapat vezetői Gnädig Péter és Honyek Gyula voltak.

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák listája

Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák
Nemzetkozi Fizikai Diakolimpia